La Latvijas Basketbola Līga 2016-2017 è stata la 26ª edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Ha partecipato anche una società estone, il Valga Korvpallikool.

Regular season

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017